Coup d’Etat (französisch für Staatsstreich) steht für:

 Coup d’Etat (G-Dragon-Album), Studioalbum des südkoreanischen Rappers G-Dragon (2013)
 Coup d’Etat (Plasmatics-Album), Studioalbum der Rockband Plasmatics (1982)
 Coup d’etat Math,  Kurzfilm von Sai Selvarajan (2020)
 Coup d’Etat, Arbeitstitel und Alternativtitel des kanadischen Politthrillers Power Play (1978)

Siehe auch:
 Putsch (Begriffsklärung)